Pamplina puede refrirse a:
El nombre común de la planta Hypecoum imberbe
El nombre común de la planta Stellaria media.
El nombre común de la planta Senecio vulgaris.
El nombre común de la planta Montia fontana.